

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest nich 2 
 Lebiedzin – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Sztabin 
 Lebiedzin – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sokółka